Die Liste der Asteroidenfamilien ist eine Übersicht über einige Asteroidenfamilien, ihre Benennungen, ihre Spektralklasse und ihre Mitgliederzahlen.

Vorbemerkungen 
Es gibt mehrere hundert Asteroidenfamilien. Es wurden verschiedene Ansätze der Benennung der Asteroidenfamilien gemacht. So wurde versucht, jeder Asteroidenfamilie eine eindeutige Identifikationsnummer (family identification number, FIN) zuzuordnen. Dann wurden die Asteroidenfamilien teilweise nach ihren Hauptasteroiden benannt oder nach der Nummer ihrer Hauptasteroiden. Außerdem gibt es noch die LCDB-Familien-Nummer und den LCDB-Familien-Namen, die bei minorplanet.info angegeben werden. Da die Familien auf verschiedene Art und Weise bestimmt wurden, ist eine eineindeutige Zuordnung der unterschiedlichen Systeme zueinander nicht möglich.

Alle diese Benennungen hatten Schwierigkeiten, da die Entdeckung von Asteroidenfamilien immer noch im Fluss ist, ebenso wie die Zuordnung von Asteroiden zu einzelnen Gruppen. Außer von Familien wird auch von Klumpen (clumbs), Clustern, Clans und Stämmen (tribes) gesprochen.

Die Zuordnung der Asteroiden zu den Gruppen, die man zu erkennen glaubt, wird nach Ähnlichkeiten der Umlaufbahn, der Spektralklasse, der Entfernung von größeren Asteroiden und anderen Ähnlichkeiten vorgenommen. Dabei werden verschiedene mathematische Methoden zur Durchmusterung der bekannten Asteroidendaten verwendet, darunter:
 Hierarchical Clustering Method (HCM)
 Wavelet Analysis Method (WAM)
 D Criterion
 Quasi Random Level QRL

und Kombinationen dieser Methoden.
Die Liste ist nicht vollständig.

Erklärungen zur Tabelle 
In der folgenden Tabelle wurde versucht, für möglichst viele Familien, Clans, Stämme, Cluster, Klumpen, Gruppen und Komplexe die verschiedenen vorkommenden Benennungen der Übersichtlichkeit halber aufzuführen, ebenso wie die verschiedenen Angaben zu Mitgliederzahlen der einzelnen Gruppen. Teilweise zerfallen Familien mit derselben FIN in verschiedene Unterfamilien. Hier wurde die FIN wiederholt und in Spalte z mit einem „t“ markiert, um zu kennzeichnen, dass die Familien Teil der Familie dieser FIN sind. Falls alternative Namen für die Familie üblich sind, wurde die FIN wiederholt und in Spalte z mit einem „a“ markiert, um zu kennzeichnen, dass es sich um einen alternativen Name handelt. Das ist keine offizielle Nomenklatur, sondern wurde nur zum Zweck dieser Liste und ihrer Sortierbarkeit so gehandhabt.

Spalten der Tabelle:
 Name: gebräuchlicher Name der Familie
 weitere Namen: weitere gebräuchliche Namen für die Familie beziehungsweise ihre Unterfamilien
 LCDBnr: die in den LCBD-Tabellen vergebene Nummer
 FIN: Familien-Identifikationsnummer (family identification number)
 z: „t“, wenn Unterfamilie; „a“, wenn Alternativname
 Asteroid: Name des/der Hauptasteroiden der Familie
 SK: durchschnittliche beziehungsweise überwiegende Spektralklasse der Familie
 ZM: Anzahl der Mitglieder der Familie, wie in  angegeben oder bei LCDB-Abfrage erhalten.
 ZMber: Anzahl der Mitglieder der Familie, wie in  berechnet.

Liste

Weblinks 
 David Nesvorný, Miroslav Brož, Valerio Carruba: Identification and Dynamical Properties of Asteroid Families online als PDF
 Andrea Milani, Alberto Cellino, Zoran Knežević, Bojan Novaković, Federica Spoto, Paolo Paolicchi: Asteroid families classification: Exploiting very large datasets online als PDF
 lcdb-Abfrage
 lcdb-Abfrage-Formular, alle Mitglieder einer Familie können gesucht werden

Einzelnachweise 

 
Asteroid
Liste (Astronomie)